Zmagania kobiet do 57 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 9 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawione zawodniczki 
 Tseng Li-cheng
 Hou Yuzhuo
 Hedaya Wahba
 Jade Jones
 Ana Zaninović
 Marlène Harnois
 Bineta Diedhiou
 Andrea Paoli

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012